Ослобођење су босанскохерцеговачке дневне новине, са седиштем у Сарајеву.

Историја 
Ослобођење је основано 30. августа 1943. у Доњој Трнови, у близини Угљевика, као антифашистичке новине.

Седиште Ослобођења на Неџарићима је на почетку рата срушено од стране српских снага. Новинарско особље је такође претрпело жртве, 5 их је погинуло а 25 рањено.

Године 1993. новине су добиле награду за људска права Сахаров. Уредници Кемал Курспахић и Гордана Кнежевић су проглашени Међународним уредницима за 1993. годину.

Године 2006, компанију је на Сарајевској берзи купила Сарајевска пивара.

Тренутна главна уредница Ослобођења је Вилдана Селимбеговић.

Види још 
 Ослобођење (ратно)

Спољашње везе 
 Званични сајт новина
 Колики је рок трајања старе славе (Дани, 7. децембар 2001)

Новине у Босни и Херцеговини
Штампа у Народноослободилачкој борби
Медији у Сарајеву